De Internationale Compositiewedstrijd te Corciano (Italiaans: Concorso Internazionale di Composizione Originale per Banda di Corciano) is een Italiaans jaarlijkse compositiecompetitie van originele werken voor harmonieorkest.

Winnaars

Externe link 
 Corciano in Banda

Compositiewedstrijd
Italiaanse prijs
Harmonie, fanfare en brassband